Nishnabotna River Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Nishnabotna River Bridge (T Avenue, Manilla, Iowa), ID-Nr. 98000801
 Nishnabotna River Bridge (310. Straße, Manilla, Iowa), ID-Nr. 99000309
 Nishnabotna River Bridge (Mills County, Iowa), ID-Nr. 98000496